Марко Антонио Родригес () е бивш международен мексикански футболен съдия, роден на 10 ноември 1973 година в Мексико Сити, Мексико.

Официално мачове на Световни първенства

Източници

Външни препратки 
  Профил в сайта на ФИФА
  Профил в сайта на Ройтерс 

Футболни съдии
Родени в град Мексико
Футбол в Мексико